Nationalpreis bezeichnet folgende Auszeichnungen, die in der Regel im Namen einer ganzen Nation vergeben werden:

 Deutscher Nationalpreis für Buch und Film, im Mai 1933 im Deutschen Reich geschaffen
 Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft, der nur 1937 und 1938 im Deutschen Reich vergeben wurde
 Nationalpreis der DDR
 Deutscher Nationalpreis, seit 1997 in der Bundesrepublik Deutschland
 Nationalpreis (Polen)
 Nationalpreis (Indien)
 Nationalpreis (Ungarn)

Siehe auch:
 Staatspreis
 Verdienstkreuz